Ostrov (significa isla en diversas lenguas eslavas) puede referirse a:

Película 
Ostrov (película), film ruso de 2006.

Bulgaria
Ostrov, Bulgaria, un pueblo en la provincia Vratsa.

República Checa
Ostrov (Distrito de Karlovy Vary), una ciudad en la región de Karlovy Vary (Distrito de Karlovy Vary).
Ostrov (Distrito de Chrudim), una ciudad en la región de Pardubice (Distrito de Chrudim).
Ostrov (Distrito de Benešov), una ciudad en la región de Bohemia Central (Distrito de Příbram).
Ostrov (Distrito de Příbram), una ciudad en la región de Bohemia Central (Distrito de Příbram).
Ostrov (Distrito de Ústí nad Orlicí), un pueblo en la región de Pardubice (Distrito de Ústí nad Orlicí).
Ostrov (Distrito de Havlíčkův Brod), un pueblo en la región de Vysočina (Distrito de Havlíčkův Brod).
Ostrov u Bezdružic, un pueblo en la región de Plzeň (Distrito de Plzeň-Norte).
Ostrov u Macochy, un pueblo en la región del sur de Moravia (Distrito de Blansko).
Ostrov nad Oslavou, un pueblo en la  región de Vysočina (Distrito de Žďár nad Sázavou).

Rumania 
Ostrov, Constanţa, una commune en Condado de Constanţa.
Ostrov, Tulcea, a commune en Condado de Tulcea.
Ostrov, un pueblo en la Commune Birchiş, Arad County.
Ostrov, un pueblo en la Commune Râu de Mori, Hunedoara County.
Ostrov, un pueblo en la Commune Osica de Sus, Olt County.

Rusia
Ostrov (Pskov), una ciudad en el óblast de Pskov.
Ostrov (base aérea) ubicada en el óblast de Pskov.
Ostrov, es la denominación de diversas localidades rurales en Rusia.

Eslovaquia 
 Ostrov, Sobrance, un pueblo en la región de Košice (Distrito de Sobrance).
 Ostrov, Piešťany, un pueblo en la región de Trnava (Distrito de Piešťany).
 Žitný ostrov, la isla fluvial más grande en Europa, entre el Danubio y el Pequeño Danubio.

Topónimos